«Shameless» — песня, записанная американским кантри-музыкантом Гартом Бруксом, вышедшая в качестве 2-го сингла с его третьего студийного альбома Ropin’ the Wind (1991). Автором песни выступил автор-исполнитель Билли Джоэл (чья авторская версия достигла № 40 в Hot Adult Contemporary Tracks). Сингл в исполнении Гарта Брукса возглавил американский кантри хит-парад, став в нём седьмым в музыкальной карьере Брукса лидером чарта этого музыкального жанра.
За несколько недель песня дошла до первого места чарта Hot Country Songs журнала Billboard, оставаясь на № 1 две недели в ноябре 1991 года.

Чарты (версия Билли Джоэля)

Чарты (версия Гарта Брукса)

Еженедельные чарты

Итоговые годовые чарты

Примечания

Ссылки 
 

Кантри-песни
Песни 1991 года
Песни Гарта Брукса
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Country Songs